Evgenij Nikolaevič Alekseev (1919-2005), cestista e allenatore di pallacanestro sovietico
Evgenij Vladimirovič Alekseev (n. 1985), scacchista russo